Il doppio femminile del Kremlin Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Marija Kirilenko e Nadia Petrova erano le detentrici del titolo, ma solo la Kirilenko ha partecipato quest'anno.

Kirilenko ha fatto coppia con Viktoryja Azaranka, ma ha perso in semifinale contro Gisela Dulko e Flavia Pennetta.

La Dulko e la Pennetta hanno battuto in finale Sara Errani e María José Martínez Sánchez, 6–3, 2–6, [10–6].

Teste di serie 

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (campionesse)
 Liezel Huber /  Elena Vesnina (primo turno)

 Sara Errani /  María José Martínez Sánchez (finale) 
 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Kremlin Cup 2010